Kirchleiten ist der Ortsname von

 Kirchleiten (Perlesreut), Ortsteil des Marktes Perlesreut, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kirchleiten (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern